Osoby o nazwisku Ogórczyk:
 Jerzy Ogórczyk

W zoologii:
 ogórczyk – nazwa zwyczajowa strzykw z rodzaju Cucumaria